

Odonyme 
Via Garibaldi est un nom de voie notamment porté en Italie par : 
 , une des rues les plus importantes de Catane et de son centre historique.
 Via Garibaldi, une des plus belles rues de Gênes.
 Via Garibaldi, rue du Castello à Venise.